Igney (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Igney (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia